Изотопы рутения — разновидности атомов (и ядер) химического элемента рутения, имеющие разное содержание нейтронов в ядре. Природный рутений состоит из семи стабильных изотопов (96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru и 104Ru). Самым долгоживущим радиоизотопом рутения является 106Ru с периодом полураспада 1,02 года.

Изотопы 103Ru и 106Ru образуются, в частности при ядерном делении урана в ядерных реакторах, в количествах около 3 % и 0,4 % от продуктов распада соответственно.

Конфигурация двух внешних электронных слоев 4s2p6d75s1. Степени окисления +3, +4, +6 и +8 (валентности III, IV, VI и VIII).

Таблица изотопов рутения

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Свойства некоторых изотопов 
Изотоп 106Ru подвергается бета-распаду с образованием короткоживущего изотопа родия 106Rh подвергающегося в дальнейшем гамма-распаду. Радиотоксичность у 106Ru выше, чем у изотопа цезия 137Cs, но ниже, чем у изотопа стронция 90Sr, ниже чем у радия-226 и во много порядков ниже чем у полония-210 (полоний-210 - один из сильнейших ядов, известных науке. Опасен в первую очередь не из-за химической токсичности, а из-за исключительно высокой удельной активности соединений полония-210).

В России согласно нормам радиоактивной безопасности НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы»):
 допустимое предельное годовое поступление в организм 106Ru до 1,1 Бк для работающих с радиоактивностью и под постоянным контролем (лица категории А) и не более 3,6 Бк для населения (лица категории Б);
 содержание 106Ru в воздухе рабочих мест не должно превышать 4,4 Бк·м3/год, в атмосферном воздухе населённых мест — не более 4,4 Бк·м3/год.

Применение 
Отдельные изотопы рутения, в частности 106Ru, могут использоваться в производстве офтальмоаппликаторов, позволяющих облучать в процессе лечения опухоли глазной системы человека.

См. также 
 Тетраоксид рутения

Примечания 

Изотопы
Рутений